Pietro Gamba – avvocato, magistrato e politico italiano
 Pietro Gamba – fumettista e illustratore italiano